Доротеј се може односити на
 Доротеј (име), мушко име
 Доротеј (роман), роман Добрила Ненадића номинован за НИН-ову награду, по коме је касније снимљен и филм
 Доротеј (филм), југословенски филм из 1981. године
или на људе:
 Доротеј Тирски (?—361), епископ тирски и хришћански светитељ
 Аполинарија девица (монашко Доротеј) (?—470), хришћанска светитељка
 Ава Доротеј (?—око 620), хришћански светитељ
 Доротеј I Антиохијски, патријарх антиохијски (1219—1245)
 Доротеј (монах) (XIV век), српски властелин и монах
 Доротеј I Јерусалимски, патријарх јерусалимски (1376—1417)
 Доротеј II Антиохијски, патријарх антиохијски (1436—1454)
 Доротеј (архиепископ охридски), архиепископ охридски (око 1466)
 Доротеј III Антиохијски, патријарх антиохијски (1497—1523)
 Доротеј II Јерусалимски, патријарх јерусалимски (1505—1537)
 Доротеј IV Антиохијски, патријарх антиохијски (1541—1543)
 Доротеј V Антиохијски, патријарх антиохијски (1604—1611)